Sędzia kynologiczny – członek organizacji kynologicznej, który po odbyciu stażu asystenckiego i zdaniu egzaminu przed Prezydium Kolegium Sędziów może oceniać psy podczas Wystaw Psów Rasowych lub Konkursów Pracy Psów Myśliwskich (w zależności od specjalizacji).

Sędziowie kynologiczni są rozróżniani pod względem: specjalności na sędziów wystawowych i sędziów oceny pracy, rangi uprawnień: krajowych i międzynarodowych oraz zakresu uprawnień: sędziów ras (mogących oceniać wyłącznie psy danej rasy), grup (mogą oceniać wszystkie rasy z jednej grupy FCI) oraz wszystkich ras (tzw. allrunder).

Podczas wystawy ani przed nią sędzia kynologiczny nie może zajrzeć do katalogu wystawowego, wystawiać ani zgłaszać swoich psów w dniu kiedy sędziuje, nie może również oceniać psów, których był właścicielem, współwłaścicielem, treserem, przewodnikiem, utrzymującym, pielęgnującym, sprzedającym je lub prywatnym pośrednikiem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających wystawę. Sędzia nie może przyjeżdżać na wystawę z wystawcą ani mieszkać u wystawcy (lub na jego koszt). Decyzja sędziego jest podejmowana jednoosobowo i jest ostateczna.

W zależności od organizacji kynologicznej rozróżnia się sposoby mianowana sędziego krajowego na sędziego międzynarodowego.

W Związku Kynologicznym w Polsce sędzia krajowy po minimum 4 latach oraz odbyciu sędziowań na minimum 20 wystawach może złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na sędziego międzynarodowego. W roku 2012, według danych statystycznych FCI, w ZKwP było 206 sędziów kynologicznych.

W przypadku Polskiej Federacji Kynologicznej sędzią międzynarodowym może zostać sędzia kynologiczny z co najmniej dwuletnim stażem po złożeniu wniosku do Kolegium Sędziów o przeprowadzenie egzaminu na sędziego międzynarodowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista sędziów kynologicznych zrzeszonych w ZKWP
 Lista sędziów kynologicznych Polskiej Federacji Kynologicznej
 
 Regulamin Sędziów Kynologicznych Polskiej Federacji Kynologicznej

Wystawy psów